Die Serie A 1929/30 war die erste Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Begonnen hatte die Saison am 6. Oktober 1929. Der letzte Spieltag war der 6. Juli 1930. Ambrosiana-Inter beendete die Saison als Meister und wurde damit erster Titelträger der Serie A. In die Serie B mussten Padova Calcio und US Cremonese absteigen.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Meistermannschaft

Verweise

Siehe auch 
 Serie B 1929/30

Weblinks 

 rsssf.com Serie A 1929/30
 weltfussball.de Ergebnisse und Tabelle

1929
Fußballsaison 1929/30